Ли́совщина () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 14 километрах от Дзержинска, 23 километрах от Минска и 4 километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История 
Деревня известна с XVI века, как село в составе имения Койданово, которое в свою очередь являлось частью Минского повета Великого княжества Литовского. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году, находилась в составе Российской империи. В 1800 году насчитывалось 6 дворов, 41 житель, владение Радзивиллов. 

Во второй половине XIX века—начале XX века находилась в составе Станьковской волости Минского уезда Минской губернии. В 1845 году насчитывалось 17 дворов, деревня находилась в составе имения Зубревичи, которое находилось в аренде у И. Ждановича. В 1897 году, по данным переписи проживали 48 жителей, в 1917 году — 83 жителя.

С 20 апреля 1924 года в составе Байдацкого сельсовета (переименован 21 августа 1925 года в Ледницкий) Койдановского района Минского округа, затем Дзержинского польского национального района. 31 июля 1937 года полрайон был упразднён и деревня была включена в состав Минского района. С 20 февраля 1938 года находится в составе Минской области, которая была образована после упразднения окружной системы деления Белорусской ССР. С 4 февраля 1939 года в составе восстановленного Дзержинского района. В 1926 году насчитывалось 20 дворов, проживали 107 жителей. В годы коллективизации был организован колхоз «Прогресс», который обслуживала Фанипольская МТС.

Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года по 7 июля 1944 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, на фронте погибли 26 жителей деревни. В послевоенное время деревня входила в состав колхоза «Искра» (центр — д. Черниковщина). 8 апреля 1957 года деревня была переведена в состав Фанипольского сельсовета из Сталинского сельсовета. В 1960 году проживал 141 житель. В 1991 году насчитывалось 27 хозяйств, проживали 56 жителей. По состоянию на 2009 год, деревня находится в составе СПК «Искра-Агро».

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)